Gustav Bossert ist der Name folgender Personen:

*  Gustav Bossert der Ältere (1841–1925), deutscher evangelischer Theologe   
 Gustav Bossert der Jüngere (1882–1948), deutscher evangelischer Theologe